Mänttäri est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1936), homme politique finlandais
 (née en 1936), traductrice finlandaise
 (né en 1936), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois